

Anno 
 391 o 391 a.C.

Codici 
 391 (astronomia) – codice che designa l'Osservatorio astronomico Sendai Observatory - Ayashi Station, nella prefettura di Miyagi, in Giappone

Matematica 
 391 – numero